Annika Eriksson kan syfta på:

 Annika Eriksson (arkitekt), född 1956
 Annika Eriksson (konstnär), född 1956
 Annika Eriksson (politiker), född 1978, tidigare ordförande för Junilistan

Se även 

 Annika Ericson, född 1960, friidrottare (medeldistans)